Аббревиатура — сокращение чего-либо на письме. 

Употребляется прежде всего:
 в лингвистике — Аббревиатура
 в музыке — Аббревиатура